Cañada puede referirse a:

 Una cañada o rambla o torrente; cauce con caudal temporal u ocasional, debido a las lluvias. (Esta acepción no es frecuente, ya que lo más común es que algunos torrentes sean usados como cañadas o vías pecuarias. No es que una rambla sea propiamente una cañada).
 La cañada o caña de vaca o médula o tuétano; sustancia interior de los huesos.
 Una cañada o vía pecuaria; camino destinado al tránsito de ganado trashumante.
 Las cañadas reales, nombre que recibían en España las vías pecuarias más importantes, que debían tener 90 varas de ancho.
 La cañada, un pan típico de Aragón.

Asimismo, como apellido, puede hacer referencia a:
 David Cañada (1975-2016), ciclista español.

Además, puede referirse a los siguientes lugares o divisiones administrativas:

 Cañada de Gómez, localidad cabecera del departamento de Iriondo, en la provincia de Santa Fe (Argentina).
 La Cañada, localidad cabecera del departamento de Figueroa, en la provincia de Santiago del Estero (Argentina).
 La Cañada de Córdoba, arroyo que cruza de suroeste a norte la ciudad de Córdoba (Argentina).
 Cañada, municipio de la provincia de Alicante (España).
 Villanueva de la Cañada, municipio de la Comunidad de Madrid (España).
 Cañada de la Cruz, pedanía del municipio de Moratalla, en la región de Murcia (España).
 Cañada Rosal, municipio de la provincia de Sevilla (España).
 Cañada Vellida, municipio de la provincia de Teruel (España)
 Cañada de Benatanduz, municipio de la provincia de Teruel (España).
 La Cañada de Verich, municipio de la provincia de Teruel (España).
 La Cañada Flintridge, ciudad del condado de Los Ángeles, en el estado de California (Estados Unidos).
 Región Cañada, región cultural del estado de Oaxaca (México).
 Cañada Morelos, municipio del estado de Puebla (México).
 La Cañada, municipio de la provincia de Valencia (España).
 La Cañada de Urdaneta, municipio del estado de Zulia (Venezuela).

Enlaces externos